Censo hace referencia a varios artículos:

 Censo (estadística) o censo de población, en estadística descriptiva, el recuento de elementos de una población;
 Contrato de censo, en derecho, el gravamen de un inmueble para garantizar el pago de los créditos;
 Censo electoral o padrón electoral, en estadística y derecho electoral, el recuento de la población que tiene derecho a voto en las elecciones.
 Sección censal, en España, unidad territorial inferior al municipio;

Enlaces externos